O Quadro Geral de Medalhas dos Jogos Olímpicos da Juventude apresenta as medalhas dos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude, dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude e uma combinação dos dois.

O COI não publica um quadro de medalhas de todos os Jogos Olímpicos; apenas divulga quadros para cada edição dos Jogos. A tabela a seguir foi, então, compilada a partir de consultas individuais à base de dados do site.

Os resultados são atribuídos de acordo com a atual denominação do COI. Geralmente, um código corresponde a um único Comitê Olímpico Nacional. Quando diferentes códigos foram utilizados para diferentes anos, as medalhas foram somadas no caso de simples mudança de código (como a mudança de HOL para NED dos Países Baixos), simples mudança no nome do país (como a mudança do Ceilão para Sri Lanka), ou integração de um país noutro (como o caso das Antilhas Neerlandesas, que foi dissolvida para os municípios serem integrados nos Países Baixos com estatuto especial). Como as medalhas são atribuídas para cada CON, nem todos os totais incluem medalhas ganhas por atletas daquele país por outro CON (por exemplo, antes da independência do país - ver notas para casos especiais). Nomes em itálico representam CONs que não existem mais.

Quadro de Medalhas
A tabela está organizada por ordem alfabética da sigla do CON, mas pode ser reordenada por qualquer outra coluna. Para colocar a tabela na ordem usada largamente pela imprensa e mesmo pelo COI em cada edição (ouro-prata-bronze), ordene primeiro por bronzes, depois por pratas e então por ouros.

Legenda:

CONs sem medalhas
Dos 206 CONs, 80 nunca conquistaram medalhas (atualizado após os Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2020).

Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos da Juventude de Verão

Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos da Juventude de Inverno

 
Jogos Olímpicos da Juventude
Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos da Juventude
|}